Карл Траут (; 29 января 1906, , Германская империя — 9 июля 1986, Грюнштадт, ФРГ) — оберштурмбаннфюрер СС, командир айнзацкоманды 3, входившей в состав айнзацгруппы A.

Биография 
Карл Траут родился 29 января 1906 года в Шиллингштадте. Посещал народную школу в своём родном городе, а потом — прогимназию. По профессии был экономистом по страхованию. С 1926 года года состоял в Штурмовых отрядах (СА), а в 1932 году вступил в НСДАП. С 1936 по 1938 года был начальником штаба унтерабшнита СД в Пфальце. В 1938 году был зачислен в СС. В 1938 году возглавил унтерабшнит СД в Сааре, а в 1939 году — унтерабшнит СД в Мангейме. С 1940 по 1942 был руководителем абшнита СД в городе Хоэнзальца. В ноябре 1942 года стал начальником СД в ведомстве командира полиции безопасности и СД в Таллинне. Кроме того, с ноября 1942 по май 1943 года возглавлял айнзацкоманду 3 в составе айнзацгруппы A. В 1944 году был назначен начальником абшнита СД в Зальцбурге. 

После окончания войны проживал в Грюнштадте. В 1975 году предварительное расследование прокуратуры Франкенталя, возбуждённое против него, было прекращено.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Офицеры СС
Члены НСДАП
Члены СА
Члены айнзацгрупп